Урартское крылатое божество — условное название бронзовой статуэтки, детали трона правителей Урарту. Датируется VIII—VII вв. до н. э. На данный момент является частью коллекции Государственного Эрмитажа.

Внешний вид 
Артефакт представляет собой скульптурное изображение фантастического существа леонтавра — крылатого льва с человеческим торсом и головой,  сходного со сфинксом. Некогда статуэтка являлась деталью трона. Статуэтка из бронзы и покрыта листовым золотом. Окрашена цветными камнями и смальтой. Лицо фигурки сделана из белого камня и закреплено с помощью двух штифтов. Глаза и брови инкрустированы. Имеется головной убор с рогами. Через грудь человеческого торса перекинута лента, а на шее подвеска-лунница с рогами. Нижняя часть фаса статуэтки разделана под оперенье птицы. Крылья с обеих сторон имеют чеканку. На нижних частях лап имеются шипы, предположительно для крепления фигурки на деревянной раме.

Функции 
Изображения фантастических существ наподобие этого, по поверьям, должны оберегать от воздействия злых духов, сглаза и прочей тёмной энергии. Чисто материально изображение должно производить впечатление о роскоши и могуществе Урарту и его царя.

Исследования 
Статуэтка являлась частью большого позолоченного трона, который был найден кладоискателями в 1884 году в городе Ване, на холме Топрак-кале. Там находилась столица Урарту Тушпа.

Примечания

Источники 

 Урартское крылатое божество на сайте Эрмитажа
Статуи львов
Искусство Урарту
Урартская мифология
Мифические птицы
Скульптуры по алфавиту
Скульптуры из собраний Эрмитажа
Бронзовые скульптуры
Произведения 1-го тысячелетия до н. э.
Сфинксы
Открытия 1884 года